Лейн (, , , ) — англійське, ірландське й нідерландське прізвище, а також топонім.

Носії прізвища 

 Лейн Адольф Ілліч (1925—1989) — український радянський графік.
 Ванесса Лейн (; 1983) — американська порноакторка.
 Гаррієт Лейн (; 1830—1903) — племінниця 15-го президента США Джеймса Б'юкенена.
 Даян Лейн (; 1965) — американська акторка.
 Девід Лейн (; 1938—2007) — засновник організації американських неонацистів.
 Джеймс Артур Лейн (; 1924—1997) — справжнє ім'я Джиммі Роджерса американського блюзового співака, гітариста і виконавця на губній гармоніці.
 Клео Лейн (; 1927) — англійська джазова естрадна співачка та акторка.
 Ліббі Лейн (;  1966) — перша жінка-єпископ Англіканської церкви.
 Ліза Лейн (; 1938) — колишня американська шахістка.
 Майлз Лейн (; 1903—1987) — американський хокеїст.
 Натан Лейн (;  1956) — американський актор театру, кіно та телебачення.
 Прісцилла Лейн (; 1915—1995) — американська акторка.
 Торі Лейн (, справжнє ім'я Ліза Ніколь Піасекі, ; 1982) — американська порноакторка.
 Френсіс Лейн (; 1874—1927) — американський легкоатлет, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1896.
 Чарльз Лейн (; 1869—1945) — американський актор театру та кіно.
 Чейсі Лейн (; 1971) — американська порноакторка.

Топоніми

Лейн (округ, Канзас)
 Лейн (округ, Орегон)
 Лейн — місто, штат Канзас
 Лейн — місто, штат Південна Кароліна
 Лейн — місто, штат Південна Дакота
 Лейн — переписна місцевість, штат Оклахома

Інше 
 4770 Лейн (4770 Lane) — астероїд головного поясу, відкритий 9 серпня 1989 року.
 22167 Лейн-Кліне (22167 Lane-Cline) — астероїд головного поясу, відкритий 30 листопада 2000 року.
 Arnold Layne () — перший сингл британського психоделічного рок-гурту Pink Floyd.
 Вайт Гарт Лейн () — футбольний стадіон у Лондоні.

Ірландські прізвища
Англійські прізвища